Schuschi ist die Bezeichnung für

 die Stadt Schuschi in Bergkarabach
 die Provinz Schuschi (Provinz) in Bergkarabach
 den Namen des konfuzianischen Gelehrten Zhu Xi.